XXI Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 21-й хоккейный турнир среди украинских клубных профессиональных команд в сезоне 2012/2013 года, организованный украинской ассоциацией «Профессиональная хоккейная лига», которой права на проведение турнира делегировала Федерация хоккея Украины.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф

Группа A

Турнирная таблица

Группа B

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Профессиональной хоккейной лиги   
 Сайт Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2012/2013 на сайте Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2012/2013 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2012/2013 на сайте «Харьковский хоккей»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2012/2013 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2012/2013 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2012/2013 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2012/2013 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2012/2013 на сайте «Elite Prospects» 

2012/2012
2012 год в хоккее
2013 год в хоккее